Rūdsar kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rūdsar (kommunhuvudort i Iran), Gilan, 
 Shahrestān-e Rūdsar, kommun, Gilan, 

Robotskapade Iranförgreningar